Blood, Sweat & Tears amerikai jazz-rock együttes
 Blood, Sweat & Tears, az azonos nevű együttes egyik albuma